Gubrist ist:

 ein Hügel zwischen Oberengstringen und Regensdorf in der Nähe von Zürich, siehe Gubrist (Berg) 
 ein Autobahntunnel, der darunter verläuft, siehe Gubristtunnel